Георгий Иванович Капшук () — заместитель Председателя Крымского областного совета, после референдума 1991 года заместитель Председателя Верховного Совета Крымской АССР в 1991. Министр — Управляющий Делами Совета Министров Крыма.

Образование 
 1959 — Прибрежненский сельскохозяйственный техникум, Сакский район.
 1970 — Херсонский сельскохозяйственный институт.
 1976 — Высшая партийная школа при ЦК КПСС.

Биография 
 1959 — зоотехник колхоза им. XXI съезда КПСС, Джанкойский район, Крымская область.
 1959—1962 — служба в Советской Армии.
 1962—1963 — секретарь комсомольской организации совхоза «Семенной», Джанкойский район, Крымская область.
 1963—1965 — секретарь комитета комсомола Красноперекопского сельского производственного комитета, Крымская область.
 1965—1966 — первый секретарь Красноперекопского горкома ЛКСМУ, Крымская область.
 1966—1967 — секретарь парткома Красноперекопского СМУ управления Крымканалстроя.
 1967—1973 — второй секретарь; 1976—1982 — первый секретарь Красноперекопского горкома Компартии Украины.
 1982—1990 — секретарь Крымского обкома Компартии Украины.
 апрель 1990 — март 1991 — заместитель Председателя Крымского областного совета. В ноябре 1990 года вопрос о восстановлении Крымской АССР был поставлен Крымским областным советом. На посту зампреда облсовета активно содействовал и участвовал в разработке законодательной основы для воссоздания Крымской АССР, подготовке референдума 1991 года в Крыму.
 март 1991 — октябрь 1991 — заместитель Председателя Верховного Совета Крымской АССР.
 1991—1992 — председатель Крымского Совета колхозов.
 1992—1993 — председатель Крымского республиканского Совета коллективных сельскохозяйственных предприятий.
 июнь 1993 — июль 1993 — Управляющий Делами Совета Министров Крыма; июль 1993 — июнь 1994 — Министр — Управляющий Делами Совета Министров Крыма.
 1994—2001 — на хозяйственной работе: был начальником общего отдела Контрольно-ревизионного управления в Крыму.

В 2014 году горячо поддержал присоединение Крыма к России.

Награды 
 Заслуженный работник местного самоуправления в Автономной Республике Крым (2006).
 Почётный мелиоратор Украины.
 Почётный гражданин Красноперекопска (22.12.2003).
 Орден «За заслуги» III ст. (2009).
 Два ордена «Трудового Красного Знамени».
 Орден «Знак Почёта».
 Знак отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу».

Общественная деятельность 
Депутат Верховного Совета Крыма 1-го созыва (1991—1994).

Примечания

Ссылки 
 Крым политический
 Крымский портал

Выпускники Херсонского государственного аграрного университета
Заместители председателя Верховного Совета Крымской АССР
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Секретари Крымского обкома КП Украины
Первые секретари Красноперекопского горкома КП Украины
Члены городских комитетов ВЛКСМ
Заслуженные работники местного самоуправления Автономной Республики Крым
Депутаты Крымского областного совета
Вторые секретари городских комитетов КП Украины
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Министры Автономной Республики Крым
Заместители председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым
Почётные граждане Красноперекопска
Делегаты XXV съезда КПСС
Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях